Scolecopeltidium — рід грибів родини Microthyriaceae. Назва вперше опублікована 1925 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Scolecopeltidium відносять 78 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Stevens, F.L.; Manter, H.W. 1925. The Hemisphaeriaceae of British Guiana and Trinidad. Botanical Gazette Crawfordsville. 79(3):265-296 - P.282

Роди грибів
1925 у науці